Wessely est un patronyme notamment porté par (classement alphabétique des prénoms) :

 Adam Hermann Wessely (1845-1922), céramiste allemand
 Anton Wessely (1848-?), peintre autrichien
  (1965-), officier
 Eduard Wessely (1817-?), sculpteur autichien
 Hans Wessely (1862-1926), violiniste
 Helene Wessely-Kropik (1924-2011), musicologue, épouse d'Othmar Wessely
 Johann Paul Wessely (1762-1810), violiniste, compositeur
 Joseph Eduard Wessely (1826-1895), historien de l'art
  (1768-1826), compositeur
 Naphtali Herz Wessely, également appelé Hartwig Wessely (1725-1805), un écrivain, philosophe, philologue, poète et éducateur juif allemand
 Othmar Wessely (1922-1998), musicologue
 Rudolf Wessely (1865-?), peintre autrichien
 Rudolf Wessely (1894-?), peintre autrichien
 Rudolf Wessely (1925-2016), un acteur autrichien

Références